

Місі — село Агульського району, Дагестан

Місі — громада в кантоні Во

 == Див. також ==
 Міссі